Johann Carl Fuhlrott (1803-1877), Duitse wetenschapper
 Johann Carl Weck (1841-1914), Duitse ondernemer
 Jean Carl, geboren als Johann Carl (1877-1944), Zwitserse entomoloog